Суслопа́ров:

 Суслопаров Микола Захарович (1901—1974) — український бібліограф.
 Суслопаров Олександр Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник війни на сході України.
 Суслопаров Юрій Володимирович (1958, Харків) — футболіст.